Marston puede referirse a los siguientes topónimos:

 Marston, municipio-cantón de la provincia de Quebec (Canadá).
 Marston, ciudad del estado de Misuri (Estados Unidos).
 Marston, parroquia civil del condado de Staffordshire (Inglaterra).
 Marston St. Lawrence, pueblo y parroquia civil del condado de Northamptonshire (Inglaterra).

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes personalidades:

 John Marston (ca. 1576-1634), poeta, dramaturgo y satírico inglés.
 Joshua Marston (n. 1968), guionista y director de cine estadounidense.
 Roger Marston (m. ca. 1303), franciscano inglés, maestro y escritor.
 William Moulton Marston (1893-1947), psicólogo, feminista, teórico, inventor, y autor estadounidense de historietas que creó el personaje de la Mujer Maravilla.

Además, puede referirse a:
 La Batalla de Marston Moor, la principal batalla de la primera revolución inglesa (1644).